Виленка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Виленка — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Виленка — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.
 Виленка — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Виленка — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Виленка — деревня в Томском районе Томской области, упразднена в 1982 году.

Украина 

 Виленка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
Виленка — до 2016 года название села Вольное Солонянского района Днепропетровской области.

См. также 
 Виленки